Conferencia Interamericana puede referirse a:
 A varias de las Conferencias Panamericanas.
 A cualquiera de las Conferencias Especializadas Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP por sus siglas):
 CIDIP I, celebrada en la ciudad de Panamá en 1975.
 CIDIP II, celebrada en la ciudad de Montevideo en 1979.
 CIDIP III, celebrada en la ciudad de La Paz en 1984.
 CIDIP IV, celebrada en la ciudad de Montevideo en 1989.
 CIDIP V, celebrada en la ciudad de México en 1994.
 CIDIP VI, celebrada en la ciudad de Washington DC en 2002.